

Patronymes

Bousquié est un nom de famille porté notamment par :
 Bertin Bousquié (1879-1959), homme politique français
 Georges Bousquié (1907-1966), enseignant et historien français
 Jean Bousquié, homme politique français